Příjmení Kuča/Kučová („kuča“ znamená chýše, u jihoslovanů obecně dům, zádruha) nese více různých osobností:

 Jaromír Kuča (* 1946) – český novinář, pedagog a politik
 Kamil Kuča (* 1978) – vojenský chemik a vysokoškolský pedagog
 Karel Kuča (* 1961) – český architekt, historik urbanismu, výtvarník a publicista
 Kristína Kučová (* 1990) – slovenská profesionální tenistka
 Otakar Kuča (1927–2018) – český zahradní architekt, designér, urbanista a vysokoškolský pedagog
 Zuzana Kučová (* 1982) – slovenská profesionální tenistka